Lubao (Philippines)
Lubao (République démocratique du Congo), localité chef-lieu du territoire éponyme.
Lubao (territoire), territoire de la province de Lomami, république démocratique du Congo.